Osiedle Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju
 Osiedle Tuwima w Siemianowicach Śląskich

Tuwima